Кре́шпу () — португальская фамилия. Известные носители:

 Крешпу, Антониу Кандиду Гонсалвиш (1846—1883) — португальский поэт.

См. также 
 Креспо — испанская фамилия с таким же оригинальным написанием.
 Крешпуш